Förner ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Förner (1609–1678), deutscher Orgelbauer
 Friedrich Förner (1568–1630), Generalvikar und Weihbischof in Bamberg